Move Along је други албум америчког рок бенда -{The All-American Rejects}-.

Списак песама 
 -{"Dirty Little Secret"}- – 3:13 
 -{"Stab My Back"}- – 3:10 
 -{"Move Along"}- – 4:00 
 -{"It Ends Tonight"}- – 4:04 
 -{"Change Your Mind"}- – 3:40 
 -{"Night Drive"}- – 3:25 
 -{"11:11 P.M."}- – 3:04 
 -{"Dance Inside"}- – 4:02 
 -{"Top of the World"}- – 3:25 
 -{"Straitjacket Feeling"}- – 3:37 
 -{"I'm Waiting"}- – 3:37 
 -{"Can't Take It"}- – 2:52

Позиција на табелама

Албум

Синглови

Спољашње везе 
 Веб презентација бенда
 Бенд на Мајспејсу
 Информације о бенду на VH1.com 

Албуми 2005.
Албуми групе The All-American Rejects